Children’s Songs (в пер. с англ. — Детские песни) — шестой сольный альбом американского джазового музыканта Чика Кориа, выпущенный в 1984 году.

Об альбоме 
Первую композицию из серии Children’s Songs Чик Кориа написал в 1971 году. Она вошла в несколько концертных и записанных с другими артистами пластинок музыканта ещё до выхода альбома, содержащего всю серию детских песен.

В альбоме прослеживаются структурные параллели со сборником «Микрокосмос» Белы Бартока. Для обоих циклов характерны использование пентатоники, перекрестных ритмов, нарастание сложности от композиции к композиции, смена настроения за довольно короткие отрезки времени. Часть мелодий написана в джазовом духе, часть больше напоминает академическую музыку.

В аннотации к альбому музыкант обратил внимание слушателей диска, что сочинением этих пьес он стремился музыкально показать и передать непосредственность простоты, как настоящей красоты, заключенной в душе каждого ребенка. Однако в музыкальном плане в этих миниатюрах нет ничего, что указывало бы, что они написаны для детей, они не являются такими уж простыми с точки зрения композиции и гармонии.

В альбом также вошёл трек Addendum, написанный для фортепиано, скрипки и виолончели. В записи принимали участие виолончелист Фрэд Шерри и скрипачка армянского происхождения Ида Кавафьян.

В 2006 году в России вышел фильм «Коктебель», в котором прозвучали две из двадцати Детских песен Чика Кориа.

Список композиций 
 «No.1»
 «No.2»
 «No.3»
 «No.4»
 «No.5»
 «No.6»
 «No.7»
 «No.8»
 «No.9»
 «No.10»
 «No.11»
 «No.12»
 «No.13»
 «No.14»
 «No.15»
 «No.16 & 17»
 «No.18»
 «No.19»
 «No.20»
 «Addendum» — (для скрипки, виолончели и фортепиано)

Участники записи 
 Чик Кориа — фортепиано
 Фрэд Шерри — виолончель
 Ида Кавафьян — скрипка

Примечания 

Альбомы 1984 года